Halsey Street – stacja metra w Nowym Jorku na Canarsie Line
 Halsey Street – stacja metra w Nowym Jorku na Jamaica Line